(expression anglaise pouvant se traduire en français par village indien) fait généralement référence à un village rural en Inde ou à un village amérindien.

Lieux 

, un village de l'État de Jawnpur.

, communauté du comté d'Inyo
Indian Village, quartier de Chicago
 
, ville du comté de St. Joseph County,
,
,
,

.